Diego Pérez (ur. 1962) – urugwajski tenisista
 Diego Pérez (ur. 1980) – urugwajski piłkarz
 Diego Pérez – hiszpański hokeista
 Diego Pérez – chilijski niepełnosprawny tenisista, paraolimpijczyk

Zobacz też